

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 10 podstawowych
 Borowe – część miasta Niemcza
 Borowe – część wsi Piszczac Pierwszy w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Borowe – osada w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Borowe – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Iłowa 
 Borowe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica 
 Borowe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka 
 Borowe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Lipowiec Kościelny 
 Borowe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna 
 Borowe – przysiółek wsi  Pasieki w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
Borowe – część wieś Zaruzie w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo
 Borowe – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Borowe – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin
 Borowe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Borowe – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi

Miejscowości na Ukrainie 
 Borowe – wieś w rejonie lubomelskim obwodu wołyńskiego
 Borowe – wieś w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego
 Borowe – wieś w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego
 Borowe – wieś w rejonie rokicieńskim obwodu rówieńskiego
 Borowe – wieś w rejonie zarzeczneńskim obwodu rówieńskiego
 Borowe – wieś w obwodzie ługańskim
 Borowe – wieś w rejonie charkowskim obwodu charkowskiego

Miejscowości na Białorusi 
 Borowe  – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
 Borowe – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.
 Borowe  – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja
 Borowe – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.
Borowe – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze.
Borowe – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna.
Borowe – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
Borowe – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyński, w sielsowiecie Łużki.
Borowe – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki.
Borowe – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki.
Borowe – dawny futor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.

Zobacz też 
 Burabaj